Измерение:

1. Измерение (операция) — общее понятие для совокупности действий (операция измерения) с целью создания символьного (формального) представления объектов, событий, их свойств (характеристик) и взаимосвязей, с применением различного типа измерительных шкал. Широко используется в теоретической и практической человеческой деятельности, в науке и технике — в том числе во многих гуманитарных научных областях, таких как экономика, психометрия, социология и др.

В физике:

 Измерение (физика) — определение значения физической величины экспериментальным путём.
 Измерение (квантовая механика) — разложение (абстрактного) пространства состояний системы по собственным подпространствам оператора наблюдаемой.
 Измерение (информация) — это процесс получения информации, заключающийся в нахождении значения физической величины опытным путём с помощью специальных технических средств.

2. В математике (а также в теоретической физике):

 Количество измерений пространства определяет его размерность.
 Измерение — любая из координат точки или точечного события в aналитической геометрии.

См. также 
 Единицы измерения